Hell on Wheels ("inferno su ruote" in lingua inglese) può riferirsi a:
Hell on Wheels – album live della band heavy metal Manowar
Hell on Wheels – serie televisiva statunitense del 2011 in onda su AMC